Ел Позолеро има више значења:

 Ел Позолеро (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Позолеро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику